MDW steht für:
 MDW Mähdrescherwerke GmbH, deutscher Landmaschinenhersteller, siehe Mähdrescherwerk Bischofswerda/Singwitz
 Möbelprogramm Deutsche Werkstätten, ein modulares Möbelsystem
 Museum der Weltkulturen in Frankfurt am Main
 Chicago Midway Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen
 Borough of Medway (ISO-3166-2:GB-Code), Verwaltungsbezirk des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland

MdW steht für:
 Die Märchen der Weltliteratur, eine Textreihe

mdw steht für:
 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 Mbosi (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Republik Kongo

Abkürzung